Antònia Vicens i Picornell (1941-), femme de lettres majorquine.
 Aurora Picornell (1912-1937), femme politique majorquine fusillée sous le franquisme avec le groupe Roges des Molinar.
 Baltasar Picornell Lladó (1977-), homme politique espagnol.
 Bernat Picornell i Grenzner (1989-), homme politique espagnol
Patronyme hispanique